Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 30-as, továbbá -as, 30A, 30B, 30C, 30I, 30N, 30Y, illetve H30-as jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 30-as busz (Balatonfüred)

 30-as busz (Budapest)
 30A busz (Budapest)
 30B busz (Budapest)megszűnt
 -as busz (Budapest)megszűnt
 30-as busz (Budapest, 1937–1941)megszűnt
 30-as busz (Budapest, 1949)megszűnt
 30-as busz (Budapest, 1952)megszűnt
 30-as busz (Budapest, 1953–1957)megszűnt

 30-as busz (Debrecen)
 30A busz (Debrecen)
 30I busz (Debrecen)
 30N busz (Debrecen)

 30-as busz (Győr)
 30A busz (Győr)
 30B busz (Győr)
 30Y busz (Győr)

 30-as busz (Miskolc)

 30-as busz (Nyíregyháza)
 30A busz (Nyíregyháza)
 H30-as busz (Nyíregyháza)

 30-as busz (Pécs)
 30Y busz (Pécs)

 30-as busz (Szeged)megszűnt
 30A busz (Szeged)megszűnt

 30-as busz (Székesfehérvár)

 30Y busz (Szombathely)

 30-as busz (Tatabánya)megszűnt

 30-as busz (Veszprém)megszűnt

30-as busz (Zalaegerszeg)
30A busz (Zalaegerszeg)
30C busz (Zalaegerszeg)